GDF steht für:
 Gaz de France, ein ehemaliger französischer Erdgasversorger
 Gemeinschaft Deutscher Frauen, älteste Frauenorganisation der extremen Rechten in Deutschland, siehe Frauen im deutschen Rechtsextremismus #Gemeinschaft deutscher Frauen (GDF)
 Geographic Data Files, Datenmodell für Straßenkarten

 Growth differentiation factor, dt. Wachstums-Differenzierungsfaktor

GdF steht für:
 Gewerkschaft der Flugsicherung, Sitz in Frankfurt
 Guardia di Finanza, italienische Polizeitruppe zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität
 Gesellschaft der Freunde des neuen Rußland

gDF steht für:
 generalized DF, mathematische Klasse lokalkonvexer Räume, siehe (DF)-Raum #gDF-Räume

Abkürzung